Дети природы:

 «Дети природы» () — исландский фильм 1991 года
 «Дети природы» () — французский фильм 1999 года